Абервіатура ПАР може відноситися до:
 Південно-Африканська Республіка (ПАР) — країна, розташована на південному краї Африки.
 Поверхнево-активні речовини (ПАР, сурфактанти, детергенти) — хімічні речовини, які знижують поверхневий натяг рідини, полегшуючи розтікання і знижуючи міжфазний натяг на межі двох рідин.

Див. також 
 Пар (значення)

Акроніми